Среднечубуркское сельское поселение — муниципальное образование в составе Кущёвского района Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Среднечубуркский сельский округ.

Административный центр — хутор Средние Чубурки.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 11 населённых пунктов:

Примечания 

Муниципальные образования Кущёвского района
Сельские поселения Краснодарского края